Пятничная мечеть или Джума-мечеть () — мечеть в Нуакшоте, столице Мавритании.

История 
В 2016 году имам Пятничной мечети Ахмаду Хабиб ар-Рахман призвал разорвать отношения между Мавританией и Ираном. Он потребовал от правительства Мавритании пресечь экспансию персидских сефевидов, ибо они основываются на положениях, противоречащих суннизму в Мавритании.

Описание 
Пятничная мечеть расположена к юго-востоку от Ливанского международного университета на проспекте Гамаль Абдель Насер, рядом с дворцом Юстиции и штаб-квартирой Эйр Мавритания.

Примечания

Ссылки 
 Расположение на карте

Мечети Нуакшота
Суннитские мечети